Берд, Бёрд ( , букв. «птица», также , букв. «девушка» и ) — английская фамилия.

Персоналии 
 Бёрд, Антония (1951—2013) — британский режиссёр и продюсер.
 Бёрд, Артур (1856—1923) — американский композитор.
 Бёрд, Брэд (род. 1957) — двукратный обладатель «Оскара», американский режиссёр.
 Берд, Вир (1910—1999) — государственный деятель из Антигуа и Барбуды.
 Берд, Генри (1830—1908) — один из сильнейших английских шахматистов 2-й половины XIX века; шахматный теоретик и писатель.
 Берд-Смит, Дейн (род. 1992) — австралийский легкоатлет, призёр Олимпийских игр в спортивной ходьбе на 20 км.
 Бёрд, Джеймс (1949—1998) — афроамериканец, чьё убийство привело к принятию «Акта Мэттью Шепарда и Джеймса Бёрда-младшего».
 Бёрд, Джон (John Bird; род. 1946) — британский социальный предприниматель и менеджер, создатель, руководитель и главный редактор уличной газеты The Big Issue.
 Бёрд, Джон (1936—2022) — британский актёр.
 Берд, Джордж (George Burd, 1793—1844) — член Палаты представителей от Пенсильвании.
 Берд, Дэн (род. 1985) — американский актёр.
 Бёрд, Изабелла (1831—1904) — британская исследовательница, писательница и натуралистка.
 Бёрд, Крис (род. 1970) — американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Бёрд, Ларри (род. 1956) — американский баскетболист.
 Бёрд, Лестер (1938—2021) — политический деятель Антигуа и Барбуды, второй премьер-министр Антигуа и Барбуды.
 Бёрд, Лори (1953—1979) — американская актриса и фотограф.
 Бёрд, Питер — британский океанский гребец.
 Берд, Ричард (1888—1957) — американский авиатор и полярный исследователь.
 Берд, Ричард (легкоатлет) (1892—1958) — американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Бёрд, Роберт (1917—2010) — американский политик, сенатор США от штата Западная Вирджиния.
 Бёрд, Роберт Джеймс Дуглас (1969—2020) — американский славист и киновед английского происхождения.
 Бёрд, Роберт Монтгомери (англ. Robert Montgomery Bird; 1806—1854) — американский писатель-романист, драматург и фотограф.
 Бёрд, Сью (род. 1980) — американо-израильская баскетболистка.
 Бёрд, Сэм (род. 1987) — британский автогонщик.
 Бёрд, Уильям (1543 или 1544—1623) — английский композитор, органист и клавесинист елизаветинской эпохи.
 Бёрд, Хера Линдси (род. 1987) — новозеландская поэтесса.
 Берд, Чарльз (Charles Baird, Карл Николаевич, 1766—1843) — санкт-петербургский промышленник.
 Берд, Эндрю (Bird, род. 1967) — рулевой сборной Новой Зеландии по академической гребле.
 Берд, Эдвард (1749—1833) — американский офицер в Пенсильвании, а затем протонотарий Пенсильванского Верховного суда.
 Бёрд, Эдриан (род. 1947) — британский генетик, профессор Эдинбургского университета.

Псевдонимы 
 Берд Киви (от англ. kiwi bird — птица киви) — псевдоним неизвестного автора (группы авторов), который вёл колонку в журнале «Компьютерра» и публикует статьи в журнале «Популярная механика».

Топонимы 
 Берд — город в Армении в Тавушской области.
 Берд — остров в составе Сейшельских островов.
 Берд — остров в составе Фолклендских островов.
 Берд — остров в составе архипелага Южная Георгия.

Прочее 
 Берд () — армянский национальный танец.
 Берд — нагорно-карабахский футбольный клуб из Аскерана.

См. также 
 Бердов мост в Санкт-Петербурге
  (англ. Beard)
  (англ. Baird)
 
 Бёрде (нем. Bördekreis) — район в Германии.
 Бердь
 Бердь (деревня)

Примечания